Plaats in Indonesië
 Salamrejo (Sentolo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kulon Progo in de provincie Jogjakarta
 Salamrejo (Selopampang), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Salamrejo (Binangun), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Salamrejo (Karangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java